Tamar is oorspronkelijk een Hebreeuws woord dat palmboom betekent of soms dadelboom (ets tamar) of dadel.

Aardrijkskunde 
 Tamar (Cornwall) - rivier in het Engelse Cornwall
 Tamar (gasveld)
 Tamar (Tasmanië) - rivier op het Australische eiland Tasmanië
 Tamar (Slovenië) -  dal van de Planica-vallei in het Sloveense Triglav Nationaal Park
 Tamar (Bijbel) - plaats uit de Bijbel in de tegenwoordige Negevwoestijn, waarschijnlijk hetzelfde als Chaseson-Tamar, eveneens uit de Bijbel
 Tamarveld - gasveld voor de Israëlische kust in de Middellandse Zee

Personen 
 Tamar - een meisjesnaam, zie Tamara
 Tamar (Bijbel) - een drietal Tamars uit de Hebreeuwse Geschriften - het oudste verslag is te vinden in Genesis - Ge 38:6-30
 Tamar van Georgië - koningin van Georgië van 1184 tot 1213
 Renate Rubinstein - schreef onder het pseudoniem Tamar

Overige 
 V.V. Tamar - studentenvolleybalvereniging uit Eindhoven